Za-la-Mort est le titre de plusieurs films :
 Za-la-Mort, film italien muet réalisé par Emilio Ghione, sorti en 1915.
 Za-la-Mort, film allemand muet réalisé par Emilio Ghione, sorti en 1924.

Homonymie de titre